Степан Усов:
 Усов, Степан Александрович (1825—1890) — русский генерал-майор, профессор физики Михайловской академии.
 Усов, Степан Михайлович (1796—1859) — русский учёный, статский советник.